2 miejscowości w Polsce: 
 Dobiesławice – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo 
 Dobiesławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce